Neuholz ist der Name von

 Martin Neuholz (* 1926), deutscher Fußballspieler
 René Neuholz, Geologe, Mariner Umweltwissenschaftler an der Universität Oldenburg

siehe auch
 Neu-Holz